Hofschneider ist der Familienname folgender Personen:

 André Hofschneider (* 1970), deutscher Fußballspieler 
 Marco Hofschneider (* 1969), deutscher Schauspieler
 Peter Hans Hofschneider (1929–2004), deutscher Molekularbiologe
 René Hofschneider (* 1960), deutscher Schauspieler